Plaats in Indonesië
 Waluya (Cicalengka), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java
 Waluya (Cikarang Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java
 Waluya (Kutawaluya), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java